Die Handball-Landesliga Bayern 2012/13 wurde unter dem Dach des „Bayerischen Handballverbandes“ (BHV) organisiert, sie ist die zweithöchste Spielklasse des bayerischen Landesverbandes und wird hinter der Bayernliga als fünfthöchste Liga im deutschen Ligensystem geführt.

Saisonverlauf 

Die Handball-Landesliga Bayern 2012/13 war die siebenunddreißigste Saison der mit je vierzehn Mannschaften in Nord und Süd eingeteilten bayerischen Landesliga.

Modus 
Es wurde eine Hin- und Rückrunde gespielt. Platz eins jeder Gruppe war Staffelsieger und Direktaufsteiger in die Bayernliga 2013/14. Die zweiten Plätze spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus. Die Plätze zwölf bis vierzehn jeder Gruppe waren Direktabsteiger. Die Plätze elf spielten die Abstiegsrelegation. Gleicher Modus für Männer und Frauen.

Teilnehmer 
Nicht mehr dabei waren die Auf- und Absteiger der Vorsaison. Neu dabei waren die Absteiger (A) aus der Bayernliga:
 Männer TSV Winkelhaid, HC Sulzbach-Rosenberg
 Frauen HC Erlangen

Dazu die Aufsteiger (Meister) aus den   Bezirksoberligen:
 Männer TV Gerolzhofen (UFR), HSG Fichtelgebirge (OFR), HG Ansbach (MFR), TV 1861 Bruck (Ostbayern), TSV Bobingen (Bayerisch-Schwaben), SC Freising (Altbayern), HSG Würm-Mitte  (Alpenvorland), HSG Kirchheim/Anzing (Oberbayern).

Saisonabschlusstabellen

Männer 

(A) = Bayernliga Absteiger (N) = Neu in der Liga (Aufsteiger)
 Meister und Aufsteiger zur Bayernliga 2013/14 Aufsteiger zur Bayernliga 2013/14 „Für die Landesliga 2013/14 qualifiziert“  „Absteiger“

Frauen 

(A) = Bayernliga Absteiger (N) = Neu in der Liga (Aufsteiger)
 Meister und Aufsteiger zur Bayernliga 2013/14 Aufsteiger zur Bayernliga 2013/14 „Für die Landesliga 2013/14 qualifiziert“  „Absteiger“

Relegation

Aufstieg 
Männer: TSV Trudering:  TSV Winkelhaid ≈ 29:25, 28: 35

Frauen: SC Freising: ESV Regensburg II ≈ 19:15, 26:20

Abstieg 
Männer: HSV Hochfranken:  HSG Würm-Mitte ≈ 18:31, 23: 18

Frauen: SG Süd/Blumenau : Nabburg/Schwarzenfeld ≈ 25:17, 15:28

 Relegationssieger (fett gedruckt)

Weblinks 
 Spielbetrieb der Landesliga Bayern 2012/13 auf BHV-online.de
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Handball-Landesliga 2012/13 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga/Verbandsliga Nord und Süd

2012/13
Landesliga